Сельское поселение «Село Маклино» — муниципальное образование (сельское поселение) в Малоярославецком муниципальном районе Калужской области. 

Административный центр — село Маклино

География 
Сельское поселение «Село Маклино» находится на севере Малоярославецкого района, к юго-востоку от города Малоярославец.

Административное деление 
В состав сельского поселения «Село Маклино» входят:
 Маклино
 Барденево
 Верховье
 Ильичевка
 Лесничество
 Локонское
 Меньшовка
 Радищево
 Рысковщина
 Синяково
 Чулково

Примечания

Ссылки 
 Закон Калужской области об установлении границ муниципальных образований от 28 декабря 2004 года N 7-ОЗ
 Официальный сайт администрации Малоярославецкого района Калужской области
 Форум жителей поселка "Ильичевка"
Официальный сайт Администрации сельского поселения "Село Маклино" 

Сельские поселения Калужской области
Муниципальные образования Малоярославецкого района